Sam Sullivan (1959-), ancien maire de Vancouver ;
 Sam Sullivan, personnage fictif de la série The Loop.